Лепручей — топоним:

 Лепручей — ручей в Кемском районе Карелии.
 Лепручей — ручей в Пудожском районе Карелии.

См. также 
 Лейпручей — ручей в Беломорском районе Карелии.

Примечания